Mulang bezeichnet in Kassel:
 eine ehemalige Chinoiserie im Bergpark Wilhelmshöhe; siehe Mou-lang
 ein Villenviertel in direkter Nachbarschaft zum Park; siehe Bad Wilhelmshöhe #Mulang
 die Mulangstraße zwischen Bergpark und Villenviertel